Свартон ()  — назва 3 відносно значних за розміром і 18 малих річок у Швеції. Назва зі шведської мови перекладається як «чорна річка». 
 Свартон — річка на півдні Швеції, у східній частині Йоталанду —  Естерйотланді, притока річки Мутала.
 Свартон — річа у східній частині середньої Швеції — Вестманланді, впадає у озеро Меларен.  
 Свартон — річка у південній частині середньої Швеції, переважно у межах ландскапу Нерке, впадає у озеро Єльмарен.

Примітки